Momo kan syfta på:

 Momo (Tonga) – en dynasti i Tonga på 1100-talet
 Momo, Piemonte, kommun i Italien

Motorsport 
 MOMO (företag) – italienskt designföretag specialiserat inom fälgar och rattar för racerbilar.
 Momo (racingteam) – ett racingtema i T Cars

Kultur 
 Momo – filmatisering av boken från 1986.
 Momo (musikgrupp) – en musikgrupp
 Momo eller kampen om tiden – skönlitterär bok av Michael Ende från 1973.